Рудни́цкий — фамилия. Известные носители:
 Рудницкий, Адам (1897—1964) — польский офицер, деятель ПОВ, деятель польского освободительного движения.
 Рудницкий, Александр (род. 1948) — советский и американский спортсмен (международные шашки).
 Рудницкий, Алексей Михайлович (1831—1893) — статский советник, городской голова Петрозаводска.
 Рудницкий, Андрей Петрович (род. 1979) — российский легкоатлет, спринтер.
 Рудницкий, Валерий Ефимович (1937—2020)  — русский писатель, поэт.
 Рудницкий, Виктор Адамович (1910—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Рудницкий, Виталий Валерьянович (1912—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Рудницкий, Иван Витальевич (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник
 Рудницкий, Иосиф Леонтьевич (1888—1975) — советский геолог.
 Рудницкий, Исаак Израилевич (Ицхак Арад, 1926—2021) — советский партизан, затем бригадный генерал Армии обороны Израиля, историк.
 Рудницкий, Константин Лазаревич (1920—1988) — советский театральный критик, историк театра.
 Рудницкий, Лев Лазаревич (1920—1988) — советский театральный критик.
 Рудницкий, Миколай (1881—1978) — польский лингвист.
 
 Рудницкий, Николай Васильевич (1877—1953) — русский и советский учёный-селекционер, академик ВАСХНИЛ.
 Рудницкий, Пётр Васильевич (1906—1996) — советский деятель, ученый-экономист, доктор экономических наук.
 Рудницкий, Сергей Анатольевич (род. 1955) — советский и российский композитор, аранжировщик.
 Рудницкий, Степан Львович (1887—1937) — украинский географ, картограф, публицист, академик Академии наук УССР (1929).
 Рудницкий, Юрий Львович (более известен как Юлиан Опильский; 1884—1937) — западноукраинский писатель и педагог.
 Рудницкий, Ярослав-Богдан Антонович (1910—1995) — канадский лингвист украинского происхождения.

 Кедрин-Рудницкий, Иван (1896—1995) — активист украинского национализма, историк, журналист и политик, член Научного общества имени Шевченко.
 Лысяк-Рудницкий, Иван (1919—1984) — активист украинского национализма, американский и канадский историк украинской общественно-политической мысли.



Топоним 
 Рудницкий — посёлок, Суражский район. Брянская область